Подтеребово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Подтеребово входило в состав Слободского сельского округа

Деревня расположена в северной части района, примерно в 20 км к северо-востоку от райцентра Клин, на безымянных ручьях бассейна реки Сестры, высота центра над уровнем моря 147 м. Ближайшие населённые пункты — Крупенино и Кондырино на юго-востоке. в 1 км севернее Подтеребово, в урочище Георгиевский погост находится относящаяся к деревне действующая церковь Георгия Победоносца 1863 года постройки (архитектор П. П. Буренин) (на сайте объектов культурного наследия записана, как Казанской иконы Богоматери).

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин